Дуана — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Дуана — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Дуана — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.